YRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rocky Mountain House (Alberta) (Canada)